Les Vikings sont des commerçants, explorateurs et pillards de la mer originaires de Scandinavie. Ils ont prospéré au Moyen Âge, au cours de ce qui est appelé l'Âge des Vikings, période définie entre 793 et 1066 de notre ère.

Viking peut aussi faire référence à :

Géographie 
 Viking est le nom d'une zone marine située à l'ouest de la Scandinavie
 Viking est un bourg du Canada
 Gare de Viking, desservie par Via Rail Canada
 Viking (Minnesota)

Astronautique 
 Programme spatial d'exploration de la planète Mars de la NASA Viking :
 Viking 1, lancé en 
 Viking 2, lancé en 
 le lanceur américain Viking Martin RTV-N-12, lancé pour la première fois en 1949
 le moteur Viking, réalisé par la SEP Société européenne de propulsion et équipant les deux premiers étages des lanceurs Ariane 1 à 4
 le satellite Viking, premier satellite artificiel suédois
 l'avion de lutte sous-marine et de détection des mines Lockheed S-3 Viking, de l'US Navy (anciennement appelé Navy One)
 l'avion de ligne Vickers Viking

Musique 
 Viking metal, sous-genre de heavy metal
 Viking, second album du groupe Lars Frederiksen and the Bastards
 Les Vikings de la Guadeloupe, groupe de musique antillaise des années 80

Alimentation 
 En France le Viking est un pain aux grains inspiré du Rugbraud islandais mais cuit au four et à croûte

Cinéma et télévision 
 Viking, un film québécois (canadien) de Stéphane Lafleur sorti en 2022.
 Les Vikings, film américain réalisé par Roy William Neill en 1928.
 The Viking, un film réalisé par Varick Frissell et George Melford en 1931.
 Les Vikings, un film réalisé par Richard Fleischer en 1958.
 La Reine des Vikings, un film réalisé par Don Chaffey en 1966.
 Viking, un jeu télévisé japonais diffusé de 2005 à 2007.
 Vikings (Severed Ways: The Norse Discovery of America), un film réalisé par Tony Stone en 2007.
 Vikings, une série télévisée canado-irlandaise diffusée sur History depuis 2013.
 Viking, la naissance d'une nation, un film russe réalisé par Andreï Kravtchouk, sorti en 2016.

Jeux vidéo et logiciels 
 The Lost Vikings, un jeu vidéo sorti en 1992 sur plusieurs consoles
 Vikings, un jeu vidéo sorti en 1998 sur PC
 Viking, un logiciel libre et gratuit pour gérer les informations GPS

Entreprises 
 Viking Air Ltd, un fabricant d’avions, ainsi que de pièces et de systèmes d’avions, basé à North Saanich, en Colombie-Britannique, Canada
 Viking Airlines, une compagnie aérienne suédoise
 Viking Line, une compagnie maritime finlandaise
 Vikings Casinos, un groupe français de loisirs spécialisé dans l'exploitation de casinos
 Viking Press, un groupe d'édition
 Viking, un fabricant autrichien de produits dédiés au jardin créé en 1981 et racheté en 1992 par Stihl.

Autres 
 Le Viking, un ancien quatre-mâts barque servant désormais d'hôtel pour le parc d'attractions de Liseberg en Suède
 Le Viking (ou Viking Landfinger), le nom donné à la réplique (drakkar) du bateau de Gokstad récupéré en 1880
Viking, cheval de saut d'obstacles médaille d'or par équipes aux championnats d'Europe de 2013
 Les Vikings du Minnesota, équipe professionnelle de Football Américain du Minnesota dans la National football league 
 Mobile Vikings, un opérateur de téléphonie mobile en Belgique.  
 L'Atelier Viking, un studio et une initiative artistique basés à Douala, au Cameroun.

Homonymie